PPR - Plano Poupança Reforma - sigla de um produto financeiro
 PPR - Partido Progressista Reformador - sigla de um partido político, já extinto, do Brasil
 PPR - Partido Português das Regiões - sigla de um partido político, já extinto, de Portugal
 PPR - Plano de participação de resultados, também conhecido como PLR
 PPR - Prótese Parcial Removível, são proteses dentárias que não envolvem todos os elementos de uma arcada.
PPR - Produto Privado Remanescente

Desambiguações de siglas